Будинг () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Будинг, Инго (1942-2003) — немецкий теннисист.
 Будинг, Эдда (род. 1936) — аргентинская и немецкая теннисистка.